«Эльче» () — испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Аликанте, в автономном сообществе Валенсия. Клуб основан в 1923 году, гостей принимает на арене «Мануэль Мартинес Валеро».

История 

Лучшие времена клуба пришлись на 1960—1970-е годы, когда он был постоянным участником высшей испанской лиги. Самым большим достижением «Эльче» в чемпионате Испании стало 5-е место в сезоне 1963/64. «Эльче» по итогам сезона 2014/15 занял 13-е место, но из-за финансовых нарушений и многомиллионных долгов был исключён из Примеры и оштрафован.

«Эльче» является партнёром английского клуба «Болтон Уондерерс».

Резервная команда — «Эльче Илиситано».

Достижения 
 Кубок Испании
 Финалист: 1968/69

Статистика по сезонам

Текущий состав 
По состоянию на 17 ноября 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Испании
Футбольные клубы автономного сообщества Валенсия